Roybellia är ett släkte av snäckor. Roybellia ingår i familjen Helicarionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Roybellia